Brams ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Brams, deutscher Volleyballtrainer
 Koen Brams (* 1964), belgischer Schriftsteller
 Steven Brams (* 1940), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Viktoria Brams (* 1944), deutsche Schauspielerin

 Siehe auch 
 Brahms